Kokkini (griechisch κόκκινος = rot) bezeichnet
 Kokkini (Parelii) (Κοκκίνι), einen Ort auf der Insel Korfu
 Kokkini (Kassiopi) (Κόκκινη), eine Siedlung auf der Insel Korfu
 Kokkini (Akrefnio) (Κόκκινι), einen Ortsteil von Akrefnio in der Präfektur Viotia

en:Kokkini